«Но́вая волна́» () — ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки.

С 2002 по 2014 год проводился в латвийском курорте Юрмале, который получил известность в советское время как место проведения Всесоюзного конкурса молодых исполнителей. С 2015 по настоящее время конкурс проводится в Сочи. Идея конкурса принадлежит композиторам Игорю Крутому и Раймонду Паулсу. Бессменной «музой» конкурса является Алла Пугачёва, она и присуждала свой собственный приз.

В разные годы участниками «Новой волны» были: Smash!!, Джамала, Дима Билан,  Анастасия Стоцкая, Полина Ростова, Ирина Дубцова, София Нижарадзе, Полина Гагарина, Нюша, Тина Кароль, Алексей Хлестов, Арсений Бородин, а также Евгений Андриянов, Сергей Мыца, Марина Джундиет из группы DoReDoS (Молдова) и другие артисты из разных стран мира.

Гимном конкурса поначалу была песня «Юрмала», написанная Стасом Наминым и ранее звучавшая в исполнении группы «Цветы». До 2014 года её исполняли участники конкурса во время открытия. В 2007 году в качестве нового гимна была написана песня «До свидания, Юрмала!», автором слов к которой стал Игорь Николаев, а автором музыки — Игорь Крутой. С 2007 года по 2014 год песню, признанную официальным гимном, исполняли во время закрытия «Новой волны».
С 2015 года официальным гимном открытия стала новая песня «Чем измерить Сочи», автором слов к которой стал Олег Газманов, а автором музыки — Игорь Крутой. Гимном закрытия стала новая песня «Уходит праздник», автором слов к которой стал Игорь Николаев, а автором музыки — Игорь Крутой .
В 2020 году конкурс был отменён в связи с пандемией COVID-19. Конкурс возобновился 19 августа 2021 года в городе Сочи. В мае 2022 года организаторы объявили, что запланированный на август конкурс переносится на следующий 2023 год.

Экономическое значение 
Один из организаторов «Новой волны», Александр Шенкман заявил, что конкурс имел важнейшее экономическое значение для латвийской экономики, поскольку рекламировал отдых в Латвии на сумму не менее 10 миллионов евро. В своих расчётах он исходил из того, что это была примерная стоимость эфирного времени, данного конкурса одним лишь каналом Россия, не учитывая другие телеканалы — как российские, так и стран СНГ. Кроме того, на фестивале традиционно собирается весь российский бомонд и здесь заключаются важные неформальные сделки, имеющие значение для экономики России, стран СНГ и Балтии.

Политические конфликты 
Учитывая достаточно напряжённые отношения между властями Латвии и России, фестиваль неоднократно становился заложником спекуляций на политические темы сразу на нескольких уровнях. Так, Центр государственного языка (институт регулирующий латышский язык и его развитие) предъявлял к нему претензии при оформлении вывесок. Имели место и разногласия с Юрмальской городской думой по поводу финансово-инвестиционных приоритетов. Наряду с протестными акциями представителей партии ТБ/ДННЛ и «Visu Latvijai!» министр культуры Латвии Сармите Элерте заявила: «Новая волна сама по себе, а также в плане всей суеты вокруг неё, символизирует постсоветское пространство, из которого мы хотим уйти на вечные времена. Выделение посредственного фестиваля в городской среде непонятно и неприемлемо».

Предложения о смене места проведения 
Разговоры о возможной смене места проведения фестиваля «Новая волна» ходили уже несколько лет.

В 2014 году идея о смене места проведения стала особенно актуальна в связи с тем, что в июле, незадолго до начала конкурса, по решению министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича в список нежелательных для въезда в Латвию лиц были внесены известные российские артисты Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия, выступавшие в поддержку присоединения Крыма к России, произошедшего весной 2014 года. Ринкевич ссылался, что эти лица могут использовать Латвию  для ведения пропаганды, несовместимой с латвийскими принципами. 
В дополнение к этому в июле латвийское национальное политическое объединение VL!-ТБ/ДННЛ призвало официальных лиц Латвии и жителей этой страны не участвовать в мероприятиях конкурса «Новая волна».

В ноябре депутаты Казанской городской думы предложили перенести фестиваль из Юрмалы в Казань. В интернете было открыто онлайн-голосование за проведение фестиваля в этом городе.  Президент конкурса, композитор Игорь Крутой, рассматривал в качестве вариантов мест для проведения фестиваля Крым, Сочи, Баку, Калининград и Казань.

В декабре 2014 года стало известно, что в 2015 году «Новая волна» будет проводиться в Сочи, поскольку этот город-курорт имеет хорошую современную инфраструктуру, доставшуюся ему в наследство от Олимпиады 2014 года.
В январе 2015 года подтвердилось сообщение о том, что конкурс будет проводиться в городе Сочи. Потери бюджета Юрмалы, по данным члена президиума сейма Латвии Андрея Клементьева, составят 17 миллионов евро. Также по словам генерального директора конкурса Александра Румянцева утрачены другие выгоды.

Участие

Уходы, возвращения и дебюты 
 Чтобы распустить объединённые ячейки, нажмите на ячейку «Год».

Рейтинг участников 
В таблицах ниже указан рейтинг стран-участниц Новой Волны с 2002 по 2021 год.

Страны, приведённые ниже, принимали участие в конкурсе, но ещё не входили в тройку лучших (через дробь указано количество участий/количество конкурсантов от страны):

  1/1
  1/1
  4/4
  10/10
  2/2
  2/2
  1/1
  9/9
  1/1
  6/6
  3/3
  2/2
  7/7
  1/1
  1/1
  1/1
  1/1
  2/2
  1/1
  1/1
  1/1
  5/5
  1/1
  1/1
  2/2
  1/1

Победители

См. также 
 Конкурс песни Евровидение
 Голосящий КиВиН
 Армения на международном конкурсе «Новая волна»

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт конкурса «Новая волна»

Новая волна (конкурс)
Телепередачи, запущенные в 2002 году
Телевизионные музыкальные конкурсы
Фестивали Сочи